Kiesgraben ist ein Gewässername:

 Kiesgraben (Abstetter Bach), rechter Zufluss des Abstetter Bachs (zur Schozach) nach dem Abstetterhof, Gemeinde Ilsfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kiesgraben (Epfenbach), linker Zufluss des Epfenbachs (zum Schwarzbach) in Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kiesgraben (Elsenz), linker Zufluss der Elsenz in Reilsheim, Gemeinde Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kiesgraben (Flötzbach), linker Zufluss des Flötzbachs (zur Nau) vor Langenau, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg 
 Kiesgraben (Flügelaubach), linker Zufluss des Flügelaubachs (zur Zaber) bei Güglingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kiesgraben (Große Ohe) – siehe unten bei Schwarzer Kiesgraben
 Kiesgraben (Hilsbach), linker Zufluss des Oberen Mühlgrabens (Teilungslauf des Hilsbachs) vor Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kiesgraben (Jagst), rechter Zufluss der Jagst in Dörzbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Kiesgraben, Oberlaufname bis nahe Weid, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg des Lachengraben (Landgraben), rechter Zufluss des Landgrabens (zur Weschnitz) 
 Kiesgraben (Linsenbach), rechter Zufluss des Linsenbachs (zum Kailbach, zur Salm) bei Hütt, Ortsgemeinde Arenrath, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Kiesgraben (Neipperger Bächle), rechter Zufluss des hier noch Kiesbach genannten Neipperger Bächles (zur Zaber) bei Neipperg, Stadt Brackenheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kiesgraben oder Heidbach (Salm), linker Zufluss der Salm nach Esch, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Kiesgraben (Spechbach), rechter Zufluss des Spechbachs (zum Epfenbach, zum Schwarzbach) beim Wintersbrunnenhof, Gemeinde Spechbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kiesgraben (Teggelbach), linker Zufluss des Teggelbachs (zur Our) vor Roth an der Our, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

 Schwarzer Kiesgraben, rechter Zufluss der Großen Ohe (zur Ilz) vor der ehemaligen Aufschlägersäge, Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Kiesgrube